Тлачичилко има више значења:

 Тлачичилко (Сан Антонио Кањада), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Тлачичилко (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тлачичилко (Тлачичилко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику